Суперкубок Италии по футболу 1992 () — 5-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 1991/92 «Милан» и победитель Кубка Италии 1991/92 «Парма». Встреча состоялась 30 августа 1992 года в Милане, на Сан-Сиро.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Италии на RSSSF.com

1992
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Парма»
Футбол в Италии в 1992 году
Футбольные соревнования в Милане
События 30 августа
Август 1992 года